Karol Ignacy Nowak ps. „Konewka” (1889–1959) – pułkownik artylerii Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości (6 czerwca 1931)
 Karol Nowak (ur. 1889) – żołnierz Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (27 czerwca 1938)
 Karol Nowak (ur. 1894) – nauczyciel, porucznik piechoty rezerwy Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości (24 października 1931)
 Karol Nowak (ur. 1942) – robotnik, polityk, poseł na Sejm PRL VIII kadencji

Przypisy